Caprili – frazione di Montebruno, comune italiano in provincia di Genova
 Araldo Caprili – calciatore italiano
 Milziade Caprili – politico italiano

Pagine correlate
 Caprile